Feyrsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Feyrsinger (* 1954), österreichischer Skirennläufer
 Thomas Feyrsinger (* 1976), österreichischer Berufsgolfer